Die 35. Squash-Weltmeisterschaft ( PSA World Championship) der Männer fand vom 26. Oktober bis 3. November 2013 im National Squash Centre in Manchester, Vereinigtes Königreich statt. Sie war das höchstdotierte Turnier der PSA World Tour 2013/14. 

Titelverteidiger war Ramy Ashour, der im Vorjahr Mohamed Elshorbagy in fünf Sätzen besiegte. Ashour war als großer Favorit angereist, in der laufenden Saison hatte er alle Turnier gewonnen, an denen er teilnahm. Er erreichte bei der Weltmeisterschaft das Halbfinale, musste im Spiel gegen Nick Matthew jedoch verletzungsbedingt aufgeben. Damit zog Matthew in das dritte Weltmeisterschaftsfinale seiner Karriere ein, in dem er auf den Franzosen Grégory Gaultier traf. Gaultier, Vize-Weltmeister von 2006, 2007 und 2011, hatte im Halbfinale Mohamed Elshorbagy bezwungen. Das Endspiel entschied nach 2:0-Führung und zwischenzeitlichem 2:2-Ausgleich der Engländer Matthew mit 11:9, 11:9, 11:13, 7:11 und 11:2 für sich. Er wurde somit zum dritten Mal nach 2010 und 2011 Weltmeister.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 64 Spielern, davon 16 Plätze für Qualifikanten. Per Wildcard erhielt Ben Coleman einen Startplatz im Hauptfeld, diese hatte er bei einem Qualifikationsturnier gewonnen.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei der Squash-Weltmeisterschaft 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Das Gesamtpreisgeld betrug 325.000 US-Dollar.

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashsite.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2013/14
2013
Squashturnier in Manchester